La baie de Djarylhats, en ukrainien , , en russe , , est une baie d'Ukraine située en mer Noire, séparée du reste du golfe de Karkinit par la Djarylhatch au sud.

Articles connexes 
 Baie de Tendra
 Parc national de Djarylhatch

Djarylhats
Géographie de la mer Noire
Oblast de Kherson
Site Ramsar en Ukraine